Анна Яблоновська (, 1660,  — 29 серпня 1727, Шамбор, Луар і Шер, Франція) — польська шляхтанка, мати короля Польського і Великого князя Литовського Станіслава Лещинського.

Біографія 
Анна народилася 1660 року в сім'ї Яна Станіслава Яблоновського (1634—1702) — польського полководця з роду Яблоновських та Маріанни Казановської (1643—1687).

У 1667 році вийшла заміж за Рафаїла Лещинського — польського державного діяча і магната. Від цього шлюбу народився єдиний син Станіслав — король Польський і Великий князь Литовський, що був одружений на Катерині Опалінський. Від цього шлюбу народилося дві дочки: старша Ганна була названа в честь бабусі Ганни Яблоновської і молодша Марія — на честь французької королеви, дружина Людовика XV.

Померла Анна в Шамброне у Франції 27 серпня 1727 року.

Примітки

Література 
 Mała Encyklopedia Wojskowa, 1967, Wydanie I
 Zieliński, Ryszard (1978). Polka na francuskim tronie. Czytelnik.
 Mora y Casarusa, Diego de; Sayol y Echevarria, José (1856). Los Héroes y las maravillas del mundo.

Посилання 
 Профіль на geneall.net
 Профіль на Genealogics.org

Лещинські
Яблоновські
Статті з джерелами з Вікіданих
Вікіпедія:Сторінки з неоднозначними геоланками
Померли 1727
Померли 29 серпня
Уродженці Кракова
Народились 1660
Вікіпедія:Статті з іншим значенням на Вікіданих